Pio foi o cognome adoptado por vários papas católicos: 
Come pios
 010  São Pio I  ~ (140-155)
 217  Papa Pio II  ~ (1458-1464)
 222  Papa Pio III ~ (1503)
 231  Papa Pio IV ~ (1559-1565)
 232  São Pio V ~ (1566-1572) O.P.
 257  Papa Pio VI ~ (1775-1799)
 258  Papa Pio VII ~ (1800-1823) O.S.B.
 260  Papa Pio VIII ~ (1829-1830)
 262  Beato Pio IX ~ (1846-1878) 
 264  São Pio X ~ (1903-1914)
 266  Papa Pio XI ~ (1922-1939)
 267  Papa Pio XII ~ (1939-1958)

 Earl Lucian Pulvermacher, O.F.M. Cap.,  declarou-se Papa Pio XIII em 1998, sendo considerado antipapa pelos católicos.

Desambiguação